Не́йтан Дин Па́рсонс (; род. ) — австралийско-американский актёр. Играл роль Итана Ловетта в дневной мыльной опере «Главный госпиталь».

Биография 
Парсонс родился в Аделаиде в Австралии. Его родители — американцы немецко-скандинавского (отец) и англо-франко-чешского (мать) происхождения. С 3-х летнего возраста озвучивал на английский японское аниме. Семья переехала в штат Колорадо, затем в Остин, штат Техас, где Парсонс окончил школу в 2006 году. Затем он переехал в Лос-Анджелес для учёбы в Университете Южной Калифорнии. Окончил университет со степенью бакалавра изобразительных искусств.

Получил известность благодаря ролям в телесериалах «Главный госпиталь», «Настоящая кровь», «Первородные», «Однажды в сказке» и «Розуэлл, Нью-Мексико».

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания 

Киноактёры США
Киноактёры Австралии
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии